A Copa das Nações do Golfo Sub-23 de 2008 foi a primeira edição da Copa das Nações do Golfo Sub-23, realizada na Arábia Saudita. Apenas 5 seleções participaram e por ser país-sede a Arábia Saudita foi cabeça-de-chave no grupo único.

Nações participantes 
  (país-sede)

Sede

Grupo Único

Partidas

Campeão 

Competições da UAFA
Copa das Nações do Golfo